Catral kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Catral (kommunhuvudort), Valencia, Provincia de Alicante, 
 Catral (kommun), Valencia, Provincia de Alicante, 

Robotskapade Spanienförgreningar